Le prince Igor Sviatoslavitch (1151 - 1201/1202), prince de Novgorod-Severski
 Le Prince Igor (1890), ou Prince Igor, est un opéra du compositeur russe Alexandre Borodine
 Prince Igor, est une chanson de l'album The Rapsody Overture (1997), duo entre le rappeur Warren G et la chanteuse d'opéra Sissel.